Адегбенга Адехумо (известный как Benga; род. 28 ноября 1986, Кройдон, Большой Лондон, Англия, Великобритания) — британский , известный как пионер производства дабстеп-пластинок. Он был представлен в различных сборниках, включая Warrior Dubz Мэри Энн Хоббс, Tempa’s The Roots of Dubstep и юбилейный микс BBC Radio 1Xtra.

Дискография

Альбомы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Музыканты, известные под псевдонимами
Музыкальные продюсеры Великобритании